El término causa, en Wikipedia, puede referirse a:

 Causalidad (filosofía), serie de condiciones lógicas que unen dos sucesos importantes.

Derecho
 Causa (Derecho), entendida como la finalidad que cada sujeto persigue al contraer una obligación.
 Litigio, un pleito judicial.
 Proceso jurisdiccional.

Gastronomía 
 Causa a la limeña, plato típico del Perú.

Siglas
 Compañía Aeronáutica Uruguaya S.A. (CAUSA), antigua aerolínea privada uruguaya.

Enlaces externos